Le tournoi de tennis de Madrid est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 9 au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Faits marquants 
 La Serbe Ana Ivanović,  mondiale, déclare forfait pour ce tournoi en raison d'une inflammation du genou droit.
 Dinara Safina, Venus Williams, Svetlana Kuznetsova et Victoria Azarenka, demi-finalistes en simple aux Internationaux de Rome disputés la semaine précédente, bénéficient d'un bye au .
 Au stade des quarts de finale, seules trois têtes de série sur les seize initialement engagées dans le tournoi sont encore en lice; il s'agit de Dinara Safina (future lauréate), Jelena Janković et Caroline Wozniacki.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Madrid
Sport en Espagne en 2009
Madrid